Kindl ist der Familienname folgender Personen:
 Adelheid Harthun-Kindl (* 1939), deutsche Juristin, Richterin, Gerichtspräsidentin
 Andreas Kindl, deutscher Diplomat
 Hans Kindl, deutscher Skeletonsportler
 Helmut Kindl (* 1936), österreichischer Biochemiker 
 Ivana Kindl (* 1978), kroatische Sängerin
 Jakub Kindl (* 1987), tschechischer Eishockeyspieler
 Johann Kindl (* 1962), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer
 Karl Kindl (* 1910), deutscher Fußballspieler
 Manuel Kindl (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Ulrike Kindl (* 1951), Südtiroler Volkskundlerin
 Walter Kindl (* 1943), rumäniendeutscher Dirigent, Organist, Musikwissenschaftler und Domkapellmeister
 Wilhelm Kindl (1917–1998), österreichischer Politiker (FPÖ)
 Wolfgang Kindl (* 1988), österreichischer Rennrodler

Sonstiges:
 Berliner Kindl ist eine Berliner Biermarke
 Münchner Kindl ist die offizielle Wappenfigur von München
 Münchner Kindl Bräu, eine ehemalige Brauerei 
 KINDL – Zentrum für zeitgenössische Kunst, ein Kunstzentrum in Berlin

Siehe auch:
 Kindel
 Kindle
 Kiendl